— японская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Моримура, Сэйити (род. 1933) — японский писатель.
 Моримура, Ясумаса (род. 1951) — японский фотохудожник.